Az 1992. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 30 km-es szabad stílusú versenyszámát február 21-én rendezték Les Saisies-ben. Az aranyérmet az olasz Stefania Belmondo nyerte. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Ez a versenyszám először szerepelt a téli olimpia programjában, a 20 km-es távot váltotta fel.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N30